Финал Кубка Англии по футболу 1959 года стал 78-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 2 мая 1959 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Ноттингем Форест» и «Лутон Таун». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды из Ноттингема.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1959
Футбол в Европе в 1959 году
Кубок Англии 1959
Кубок Англии 1959
События 2 мая
Май 1959 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1959 году
1959 год в Лондоне